Slovenska liga v hokeju na travi je najpomembnejše klubsko tekmovanje v hokeju na travi v Sloveniji. Liga je bila ustanovljena leta 1991 in poteka pa pod okriljem Zveze za hokej na travi Slovenije. Najuspešnejši klub v Sloveniji je HK Lipovci.

Zgodovina
Prvo leto državnega prvenstva v Sloveniji v sezoni 1991/1992 je nastopilo pet ekip HK Svoboda, HK Lipovci, HK Triglav Predanovci, HK Pomurje in HK Železničar Maribor, ki so v tem vrstnem redu tudi zaključili prvo prvenstvo. Število ekip je nato do konca sezone 2001/2002 vedno nihalo med petimi in šestimi ekipami. V sezoni 1996/1997 je prenehal tekmovati HK Železničar Maribor, se je pa v tekmovanje v isti sezoni vključil HK Moravske Toplice. 

Po izstopu UHK Svoboda iz lige v sezoni 2002/2003 so do sezone 2009/2010 v ligi igrale štiri ekipe HK Lipovci, HK Triglav Predanovci, HK Moravske Toplice in DŠR Murska Sobota. Žal pa je slednja iz tekmovanja v sezoni 2009/2010 izstopila, tako da trenutno v slovenski ligi nastopajo le trije klubi.

Od sezone 1999/2000 poteka tudi prvenstvo v ženski kategoriji. Že od samega začetka tekmujeta, edini slovenski ženski ekipi, HK Triglav Predanovci in HK Moravske Toplice.

Slovenska liga v hokeju na travi je naslednica republiških prvenstev Slovenije, ki so se odvijala za časa bivše države Jugoslavije. Prvo republiško prvenstvo je bilo organizirano leta 1952 in prvi prvaki so postali igralci HK Železničar Maribor.

Statistika - člani

Naslovi prvaka po sezonah

Naslovi prvaka po klubih

Najboljši strelci po sezonah

Statistika - članice

Naslovi prvakinj po sezonah

Naslovi prvakinj po klubih

Statistika - republiška prvenstva

Naslovi republiških prvakov po letih

Naslovi republiških prvakov po klubih

Viri 
 
 

Tekmovanja v hokeju na travi
Športne prireditve, ustanovljene leta 1991